Hukriede ist der Familienname folgender Personen:

 Mats Hukriede (* 1990), deutscher Badmintonspieler
 Michaela Hukriede (* 1971), deutsche Badmintonspielerin
 Theodore W. Hukriede (1878–1945), US-amerikanischer Politiker
 Thorsten Hukriede (* 1976), deutscher Badmintonspieler